Governo Pelloux può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Luigi Pelloux:
Governo Pelloux I, in carica dal 29 giugno 1898 al 14 maggio 1899;
Governo Pelloux II, in carica dal 14 maggio 1899 al 24 giugno 1900.